Iznájar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Iznájar (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Iznájar (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar